Gerretsen est un patronyme d'origines néerlandaise pouvant désigner:

Patronyme
Boris Gerrets (né en 1948), directeur de film néerlandais
Chas Gerretsen (né en 1943), photojournaliste néerlandais
John Gerretsen (né en 1942), homme politique canadien
Mark Gerretsen (né en 1975), homme politique canadien
Wolfert Gerritse van Couwenhoven (1579-1662), fondateur de la Nouvelle-Néerlande

Voir aussi

Homonymie de patronyme